Steding bezeichnet:

 Steding (Adelsgeschlecht), ein westfälisches Adelsgeschlecht

Steding ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Steding (1621–1698), deutscher evangelischer Theologe
 Anton Friedrich Steding (1653–1717), deutscher evangelischer Theologe
 Brunhild Steding (* 1955), deutsche Juristin und Richterin
 Carl Steding (1881–1941), deutscher Pädagoge und Sportorganisator
 Carl Gottlob Steding (um 1730–1795), deutscher Pharmazeut
 Christoph Steding (1903–1938), deutscher Historiker
 Herbert Steding (1930–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Niklas Steding († vor 1692), Bernsteindrehermeister der Paternostermacherzunft von Lübeck
 Rolf Steding (1937–2016), deutscher Jurist (Gesellschafts-/Agrarrecht) und Hochschullehrer
 Stephan Steding (* 1982), deutscher Leichtathlet
 Ulrich Steding (* vor 1960), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Walter Steding (* 1953), US-amerikanischer Musiker und Maler
 Wilhelm Heinrich Steding (1666–1723), bischöflicher Kanzleidirektor und Hofrat
 Wilke Steding († 1570), Söldner und Drost zu Vechta

Siehe auch:
 Stedingk
 Stedingen